Mats Wilander ha battuto in finale Kevin Curren 6-7 6-4 7-6 6-2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 
  Ivan Lendl (quarto turno)
  Mats Wilander (campione)
  Joakim Nyström (quarto turno)
  Johan Kriek (semifinali)
  Pat Cash (quarti di finale)
  Vitas Gerulaitis (secondo turno)
  Tim Mayotte (secondo turno)
  Stefan Edberg (quarti di finale)

  Kevin Curren (finale) 
  John Lloyd (secondo turno) 
  Ramesh Krishnan (terzo turno) 
  Brad Gilbert (quarto turno) 
  Mike Bauer (terzo turno) 
  Ben Testerman (semifinali) 
  Vijay Amritraj (secondo turno) 
  Miloslav Mečíř (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1984